Bakaly (russisch , ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer:
 Bakaly (Baschkortostan, Bakalinski), Verwaltungssitz des Bakalinski rajon der Republik Baschkortostan, Russland
 Bakaly (Baschkortostan, Burajewski), im Burajewski rajon der Republik Baschkortostan, Russland
 Bakaly (Tatarstan), in der Republik Tatarstan, Russland
 Bakaly (Ukraine), in der Oblast Kiew, Ukraine